2 miejscowości w Polsce:
 Rogojny – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie
 Rogojny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno